Хадасса: Одна ночь с царем () — роман американского пастора Томми Тинни, автора бестселлеров серии Gos Chasers, включая God’s Favorite House, The God Catchers, God’s Eye View и The Prayers of a God Chaser, переведенных более чем на тридцать языков, написанный совместно с Марком Эндрю Олсеном, выпускником университета Бэйлора, лауреатом премии Christy Award, в 2004 году, повествующий об одной из самых известных библейских женщин — Эсфири. Роман написан в жанре беллетристики.

Роман был написан следом за аналогичном произведением Натаниэля Вейнреба () «Эсфирь».

История создания 
Ожидает разрешения публикации.

Сюжет 
Юная Хадасса становится свидетельницей убийства своих родителей, когда ей было всего 7 лет. Она растет в доме своего кузена Мардохея. В Персии тех времен процветает антисемитизм, поэтому Мардохей держит Хадассу в уединении, сам же не посещает синагогу и не носит еврейскую одежду, чтобы сохранить семью в безопасности.

Когда королева Вашти бросает вызов своему королю, король Ксеркс приказывает собрать всех девушек, чтобы выбрать себе новую жену. Самая прекрасная из кандидаток станет королевой. Хадасса обещает Марходею, что скроет своё еврейское происхождение, будучи во дворце. Она берет имя Стар, позже Эсфирь. В стенах дворца она изучает короля, надеясь искренне добиться его расположения, вместо того, чтобы наслаждаться богатством, как другие кандидатки. Впервые она открывает для себя Бога и способность любить, объединив это в стремлении добиться короля.

Это кульминационный момент всей книги, когда Эсфирь охватывает любовь к Богу и королю, она понимает, что любовь более сильное чувство, чем покорность и рабство. Она использует свой опыт, чтобы передать современному поколению, как отдавать всю любовь мужу.

Хаман племени Агагидов, врагов евреев, убивших родителей Хадассы, пытается захватить власть в Персии. Он добивается указа уничтожить все еврейское население. Эсфирь, жертвуя своей жизнью, решается попросить короля отменить этот указ.

Этот рассказ разворачивается в истории современной израильской женщины, которая получает письмо королевы Эсфирь, которое передается женщинам её семьи перед браком. Там рассказывается о тайнах преданности и близости. Её современная тезка, Хадасса, утверждается в своем желании поддерживать мужа во всех его начинаниях.

Персонажи 
 Хадасса/Эсфирь — сирота, воспитанная евреем Мардохеем, впоследствии становится королевой.
 Мардохей — воспитатель Эсфирь, спас жизнь королю, раскрыв заговор.
 Ксеркс — король Персии, сын Дария I, муж Эсфирь.
 Хаман — принц Агагидский, противник евреев.

Художественные особенности 
Роман написан в стиле Mise en abyme, современная израильтянка Хадасса Кессельман должна выйти замуж за премьер-министра Израиля, и перед бракосочетанием ей передают в Храме Книги письмо королевы Эсфирь. Глазами современной Хадассы открывается жизнь Персидской империи до нашей эры.

Написанный с христианской точки зрения роман воспроизводит основные моменты Книги Эсфири и исторические предпосылки еврейского праздника Пурим.

Критика 
Publishers Weekly: Сексуальное напряжение и насилие, столь необходимые для повествования, представлены довольно безобидно дл христианского читателя, но несколько неожиданных эпизодов могут вывести читателя из состояния равновесия. Читатели CBA должны наслаждаться одной из самых храбрых героинь Библии.

Road to Romance: Волнующий древний роман с нотами неожиданности, тайны и интриги, переплетенными воедино. Я настоятельно рекомендую Хадассу. 

Bookloons.com: Я не могу сказать ничего другого хорошего, кроме такая свежея ретроспектива к знакомой истории. Хадасса — блестящее повествование библейской Книги Эсфири. 

Messianic Times: Это талант пересказать классическую историю таким образом, как это сделали Томми Тинни и Марк Эндрю Олсен. Описания характеров и пейзажа — внушительно, проведено большое исследование с целью создать Хадассу. Не скажу, что это ориентированный на западного читателя вариант, но все же, мы думали, что знаем все, а оказалось нет.

Экранизация 

В 2006 году книга была экранизирована режиссёром Майклом Сайбелом с Тиффани Дюпон в роли Хадассы/Эсфирь и Люком Госсом в роли короля Ксеркса.

Юная и необычайно красивая девушка, выросшая в семье рабов, попадает волею случая во дворец к Королю. Она еще не знает, какую важную роль ей предстоит сыграть в жизни всего королевства.

Примечания

Ссылки 
 Bethany House. A division of Baker Publishimg Group

Книги по алфавиту
Романы 2004 года
Романы США